Çarşı ( für „Markt“) bezeichnet:
 Çarşı (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli
 Mustafa Çarşı, einen türkischen Straßenradrennfahrer
 Den Großen Basar in Istanbul (türk.: Kapalı Çarşı)
 Beşiktaş Çarşı, eine Fangruppierung des Fußballvereins Beşiktaş Istanbul

Siehe auch
 Mısır Çarşısı
 Çarşıbaşı